Dead on arrival
 Dutch Occultation Association (DOA) Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen
 DOA (verzekeringen), verzekeringsmaatschappij voor recreatieverzekeringen
 D.O.A. (stripfiguur), een stripfiguur

Films:
 D.O.A. (1950), film uit 1950
 D.O.A. (1988), film uit 1988
 D.O.A. (televisiefilm), film uit 1999
 DOA: Dead or Alive, film uit 2006

Muziek:
 D.O.A. (band), een Canadese punkband
 DOA (Foo Fighters), een single van de Foo Fighters uit 2005
 Dynamo Open Air (D.O.A.) Een hardrock- en metalfestival